Sonny est un prénom et un surnom anglo-saxon, ainsi que le titre de différéntes œuvres.

Sonný est un prénom féminin islandais, devenu également un patronyme islandais.

Sonny et Sonný peuvent faire référence à :

Étymologie 
Sonny est un surnom anglo-saxon, diminutif de son, mot anglais qui signifie « fils », qui est devenu un prénom

Personnalités

Pseudonyme 
 Sonny, nom d'artiste du chanteur américain Sonny Bono, du duo Sonny and Cher ;
 Sonny, surnom de l'acteur américain Al Pacino ;
 Vitor Sonny, pseudonyme de Vitor Valdecir Sonego, footballeur brésilien.

Groupe de musique 
 Sonny and Cher, groupe de musique pop-rock américain composé de Sonny Bono et de sa femme Cher.

Personnage de fiction 
 Sonny est un robot du film I, Robot.

Œuvres

Cinéma 
 Sonny, film de Henry King (1922) ;
 Sonny, film de Nicolas Cage (2002) ;

Télévision 
 Sonny, série télévisée de Disney Channel avec Demi Lovato ;
 Sonny ou Sonny With a Chance, bande originale de la série Sonny.

Voir aussi